João Batista de Castro Dias (mais conhecido como deputado Batista Dias) (São Raimundo Nonato, 24 de junho de 1940 — Teresina, 14 de março de 2003) foi um pecuarista, auditor fiscal da secretaria de fazenda do estado do Piauí e político brasileiro.

Filho do senador Manoel da Silva Dias e de Maria Ester de Castro Dias. Prestou relevantes serviços ao estado do Piauí, onde foi funcionário público e deputado por dois mandatos.

Foi casado com Maria Alice Palmeira Dias com quem teve oito filhos. Raimundo Nonato, Maria Ester, Silésia, José Carlos, Cláudia, Oriana (in memoriam), Indira e Manoel da Silva Dias Neto.

Vida política 
Nas eleições de 1982 ainda sob a égide do Regime Militar foi eleito pela 1ª vez deputado estadual pelo PMDB com 12.348 votos válidos. Nas eleições seguintes em 1986 também pelo PMDB tentaria a reeleição, o que não conseguiria, tendo obtido 6.933 votos válidos, ficando assim na suplência.

Já sob o manto da Constitução da República de 1988, restaurada a democracia, foi eleito para 2º mandato de deputado estadual nas eleições de 1990 pelo PMDB com 12.907 votos válidos. 

Aposenta-se em 1993 com 52 anos, por motivos de saúde, após realizar cirurgias de pontes de safena.

Bibliografia 

 FREITAS, Vítor Eduardo Veras de Sandes. A lógica da formação de governos no Estado do Piauí de 1987 a 2007 [manuscrito] / Vítor Eduardo Veras de Sandes Freitas. – 2010.
 SANTOS, José Lopes dos. Novo tempo chegou. Brasília, Senado Federal, 1983.
 SANTOS, José Lopes dos. Política e políticos - eleições 1986, Vol. I e III. Teresina, Gráfica Mendes, 1988.
</small>

Ligações externas 
Banco de dados do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí Acesso em 02 de agosto de 2022.
 

Naturais de São Raimundo Nonato
Deputados estaduais do Piauí
Proprietários rurais do Piauí
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)